

Australie 
 Bridgetown, une ville dans la région du South West en Australie-Occidentale ;
 Bridgetown-Greenbushes, une zone d'administration locale.

Barbade 
 Bridgetown, la capitale de la Barbade.

Canada 
 Bridgetown, une ville dans la vallée d'Annapolis en Nouvelle-Écosse ;
 Bridgetown, une ville sur l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
 Bridgetown, une localité du comté de Hamilton dans l'Ohio.

Irlande 
 Bridgetown, village situé dans le comté de Clare ;
 Bridgetown, une localité du Comté de Donegal, maintenant intégrée au village de Laghey ;
 Bridgetown, une localité du comté de Wexford ;
 Bridgetown Vocational College.

Royaume-Uni 
 Bridgetown, probablement le Bridgetown original en Angleterre, considéré comme une partie de Totnes dans le Devon au Royaume-Uni ;
 Bridgetown, une localité dans le Somerset, située à la frontière nord du Devon.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
 Bridgetown, la seconde plus grande ville de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.